Droujnikov est un patronyme russe porté notamment par :

 Iouri Droujnikov (1933-2008), écrivain russe ;
 Vladimir Droujnikov (1922-1994), acteur soviétique russe.